Frederick Temple (1821-1902) était l'archevêque de Cantorbéry de 1896 à 1902. 
Frederick Temple Hamilton-Temple-Blackwood (1826-1902) fut le troisième gouverneur général du Canada de 1872 à 1878 et vice-roi des Indes de 1884 à 1888.

Pour les autres personnalités portant le même patronyme, voir Temple (homonymie).